Ádám Hegyi (* 1986, Dunaújváros), un joueur professionnel de hockey sur glace hongrois
 Dora Hegyi (* 1991, Debrecen), une gymnaste hongroise
 Gyula  Hegyi(* 1951, Békéscsaba), un homme politique hongrois
 Lóránd Hegyi, un historien d’art hongrois
 Stephan Hegyi(*1998, Vienne), un judoka autrichien